Фра́за (Інтернет-холдинг «Фраза») — інтернет-холдинг в Україні російською мовою, медійний проект Віталія Кустова.
Основними продуктами інтернет-холдингу «Фраза» є інтернет-газети, тематичні інтернет-журнали та інформаційні вебпортали. Інформаційні матеріали на сайтах інтернет-холдингу публікуються російською мовою без можливості вибору мови на головній сторінці сайту. Першим інтернет-ресурсом холдингу став сайт «Фраза», який почав свою роботу з 2005 року.

Видання холдингу 
 Громадсько-політична інтернет-газета «Фраза» (перший український сайт авторської журналістики)
 Інтернет-журнал для бізнесменів «БізнесГід»
 Жіночий інтернет-журнал «Настрій»
 Інтернет-журнал для тих, хто розуміє місію автомобіля «Трансмісія»
 Інтернет-газета про спорт «МореСпорта»
 Український інтернет-портал для всієї родини «NewPortal»
 Інтернет-журнал про комп'ютери та ІТ-технології «Worldseo»
 Спеціалізований інтернет-журнал «Фармакологія»

Керівництво інтернет-холдингу 
 Шеф-редактор холдингу «Фраза» Віталій Кустов
 Головний редактор інтернет-газети «Фраза» Олександр Іванов
 Головний редактор інтернет-журналу «БізнесГід» Олександр Даниленко
 Головний редактор інтернет-журналу «Настрій» Тетяна Амвросимова
 Головний редактор інтернет-журналу «Трансмісія» Сергій Баранов
 Головний редактор інтернет-журналу «МореСпорту» Сергій Ковтун
 Головний редактор інтернет-журналу «Worldseo» Віталій Рождаєв
 Головний редактор інтернет-журналу «Фармакологія» Віталій Рождаєв
 Адміністратор сайту «NewPortal» Ольга Аргат.

Джерела та посилання 
 Громадсько-політична інтернет-газета «Фраза» 
 Виталий Кустов: Журналистика должна быть субъективной 
 «Фраза» заявляє, що змушена була відредагувати статтю на вимогу Ганни Герман
 Виталий Кустов: Сильные тянутся к сильным, а ущербные к ущербным 
 Кустов: Найстрашніше — це апатія, яка охопила суспільство

Примітки 

Інтернет-видання України російською
ЗМІ України
Сайти України російською